Чемпионат мира по снукеру среди любителей 2008 (, официальное название IBSF World Championship 2008) — главный любительский снукерный турнир 2008 года, проходивший с 27 октября по 8 ноября 2008 года в Австрии. Чемпионом мира среди мужчин стал таец Тепчайя Ун-Нух, обыгравший в финале ирландца Колма Гилкриста со счётом 11:7. В женской части турнира победила англичанка Риан Эванс; в финале она выиграла у Уэнди Янс из Бельгии со счётом 5:3.

Чемпион мужского турнира автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

Формат 

В мужской части турнир начался с групповой стадии. Все участники (101 снукерист) были разбиты на 13 групп. Стадия плей-офф начиналась с 1/32 финала. Матчи группового этапа и 1/32 финала игрались до 4 побед, 1/16—1/8 — до 5, четвертьфиналы — до 6, полуфиналы — до 7, финал — до 11.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. 29 игроков были разбиты на 4 группы, в плей-офф (1/8 финала) выходили первые 4, за исключением группы C, в которой играли 6 снукеристок (из неё выходили 3 игрока). Все матчи группового этапа и 1/8 финала проходили до 3 побед, все остальные игры — до 4, за исключением финала, который проводился до 5 побед.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф 

1/32 финала

Игроки, занявшие первое место в своих группах, начинают играть в плей-офф с 1/16 финала.

 Салех Мохаммед 4:3 Кевин ван Хоув  
 Алекс Борг 4:2 Мохсен Букшеша  
 Франсуа Элли 1:4 Кирк Стивенс  
 Феликс Пишек 1:4 Мохаммед Шехаб  
 Патрик Айнсле 4:1 Питер Франсиско  
 Томас Максорли 2:4 Мохаммед Аль-Джоакар  
 Глен Уилкинсон 3:4 Симон Заммит  
 Ахмед Сеиф 2:4 Марцин Нитчке  
 Энтони Брэбин 3:4 Мохаммед Ахмед Сами  
 Сохейл Вахеди 4:0 Хенрикас Стролис  

 Дэнни Латуверс 3:4 Брендан О'Донохью  
 Ваэль Талат 4:2 Лим Чун Кьят Марвин  
 Джордан Браун 3:4 Тепчайя Ун-Нух  
 Юри Виртанен 2:4 Куррам Хусейн Ага  
 Дэвид Донован 4:0 Роберт Бютоф  
 Бен Джадж 4:2 Сурав Котхари  
 Чан Квок Мин 2:4 Крейг Стидман  
 Лассе Мюнстерманн 4:3 Майкл Коллэм  
 Джулиан Лог 4:0 Линь Тан Хо  
 Кшиштоф Врубел 0:4 Амир Саркхош   

{{Турнир32 с пропусками
| RD1 = 1/16 финала
| RD2 = 1/8 финала
| RD3 = Четвертьфиналы
| RD4 = Полуфиналы
| RD5 = Финал
| RD1-seed01=  
| RD1-team01=  Колм Гилкрист 
| RD1-score01= 5
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=  Салех Мохаммед
| RD1-score02= 2
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=  Алекс Борг 
| RD1-score03= 5 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=  Кирк Стивенс
| RD1-score04= 3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=  Ли Пэйдж 
| RD1-score05= 5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=  Мохаммед Шехаб
| RD1-score06= 4
| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  Патрик Айнсле 
| RD1-score07= 4
| RD1-seed08= 
| RD1-team08=  Даррен Морган
| RD1-score08= 5
| RD1-seed09= 
| RD1-team09=  Мартин Маккрудден 
| RD1-score09= 5 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=  Мохаммед Аль-Джоакар
| RD1-score10= 1
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=  Симон Заммит 
| RD1-score11= 2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=  Стив Мифсуд
| RD1-score12= 5
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=  Марцин Нитчке 
| RD1-score13= 5 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=  Мохаммед Ахмед Сами
| RD1-score14= 2
| RD1-seed15= 
| RD1-team15=  Сохейл Вахеди 
| RD1-score15= 5
| RD1-seed16= 
| RD1-team16=  Манан Чандра
| RD1-score16= 1
| RD1-seed17= 
| RD1-team17=  Джеймс Уоттана
| RD1-score17= 5
| RD1-seed18= 
| RD1-team18=  Брендан О'Донохью
| RD1-score18= 1
| RD1-seed19= 
| RD1-team19=  Ваэль Талат 
| RD1-score19= 2 
| RD1-seed20= 
| RD1-team20=  Тепчайя Ун-Нух
| RD1-score20= 5
 
| RD1-seed21= 
| RD1-team21=  Ау Чи-Вай 
| RD1-score21= 4
| RD1-seed22= 
| RD1-team22=  Куррам Хусейн Ага
| RD1-score22= 5
| RD1-seed23= 
| RD1-team23=  Дэвид Донован 
| RD1-score23= 4
| RD1-seed24= 
| RD1-team24=  Юй Дэлу
| RD1-score24= 5
| RD1-seed25= 
| RD1-team25=  Бен Хэнкорн 
| RD1-score25= 5
| RD1-seed26= 
| RD1-team26=  Бен Джадж
| RD1-score26= 3
| RD1-seed27= 
| RD1-team27=  Крейг Стидман 
| RD1-score27= 3
| RD1-seed28= 
| RD1-team28=  Панкай Адвани
| RD1-score28= 5
| RD1-seed29= 
| RD1-team29=  Лассе Мюнстерманн 
| RD1-score29= 0 
| RD1-seed30= 
| RD1-team30=  Джулиан Лог
| RD1-score30= 5
| RD1-seed31= 
| RD1-team31=  Амир Саркхош
| RD1-score31= 3
| RD1-seed32= 
| RD1-team32=  Сяо Годун
| RD1-score32= 5
| RD2-seed01= 
| RD2-team01=  Колм Гилкрист 
| RD2-score01= 5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=  Алекс Борг
| RD2-score02= 2
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=  Ли Пэйдж
| RD2-score03= 5 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=  Даррен Морган
| RD2-score04= 1
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=  Мартин Маккрудден
| RD2-score05= 5 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=  Стив Мифсуд
| RD2-score06= 3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07=  Марцин Нитчке
| RD2-score07= 3
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=  Сохейл Вахеди
| RD2-score08= 5
| RD2-seed09= 
| RD2-team09=  Джеймс Уоттана
| RD2-score09= 4
| RD2-seed10= 
| RD2-team10=  Тепчайя Ун-Нух
| RD2-score10= 5
| RD2-seed11= 
| RD2-team11=  Куррам Хусейн Ага
| RD2-score11= 1
| RD2-seed12= 
| RD2-team12=  Юй Дэлу 
| RD2-score12= 5 
| RD2-seed13= 
| RD2-team13=  Бен Хэнкорн
| RD2-score13= 1
| RD2-seed14= 
| RD2-team14=  Панкай Адвани
| RD2-score14= 5 
| RD2-seed15= 
| RD2-team15=  Джулиан Лог
| RD2-score15= 0
| RD2-seed16= 
| RD2-team16=  Сяо Годун
| RD2-score16= 5
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=  Колм Гилкрист 
| RD3-score01= 6 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=  Ли Пэйдж
| RD3-score02= 5
| RD3-seed03=
| RD3-team03=  Мартин Маккрудден
| RD3-score03= 5
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=  Сохейл Вахеди 
| RD3-score04= 6
| RD3-seed05= 
| RD3-team05=  Тепчайя Ун-Нух
| RD3-score05= 6
| RD3-seed06= 
| RD3-team06=  Юй Дэлу
| RD3-score06= 5
| RD3-seed07= 
| RD3-team07=  Панкай Адвани 
| RD3-score07= 2
| RD3-seed08= 
| RD3-team08=  Сяо Годун
| RD3-score08= 6
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=  Колм Гилкрист
| RD4-score01= 7
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=  Сохейл Вахеди
| RD4-score02= 5
| RD4-seed03= 
| RD4-team03=  Тепчайя Ун-Нух
| RD4-score03= 7
| RD4-seed04= 
| RD4-team04=  Сяо Годун
| RD4-score04= 4
| RD5-seed01= 
| RD5-team01=  Колм Гилкрист
| RD5-score01= 7
| RD5-seed02= 
| RD5-team02=  Тепчайя Ун-Нух
| RD5-score02= 11
}}

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат мира среди ветеранов 

Турнир состоял в «основной программе», и проходил параллельно с мужским и женским чемпионатами. Победителем стал Дин О'Кейн из Новой Зеландии, обыгравший в финале индийца Гита Сети, 5:1. Высший брейк также сделали финалисты, по 109 очков каждый.

Женский аналогичный турнир не проводился.

Брейки в мужском турнире 
 143, 139, 111 Тепчайя Ун-Нух
 142, 102, 102 Колм Гилкрист
 138, 104 Джулиан Лог
 138 Дэвид Донован
 136, 112, 109, 103 Даррен Морган
 123, 110 Сяо Годун
 123, 103 Бен Хэнкорн
 121 Сохейл Вахеди
 118, 110 Джеймс Уоттана
 118 Мохаммед Шехаб
 118 Мохаммад Ахмед Сами
 118 Жан-Марк Бошан
 117 Салех Мохаммед
 114, 100 Алекс Борг
 114 Брендан О'Донохью
 108 Ли Пэйдж
 107 Стив Мифсуд
 107 Сурав Котхари
 104 Кевин ван Хоув
 104 Лим Чун Кьят Марвин
 103 Кирк Стивенс
 103 Ау Чи-Вай
 103 Майкл Коллэм
 100 Джордан Браун
 100 Куррам Хусейн Ага
 100 Симон Заммит

Брейки в женском турнире 
 109, 82, 62, 55 Риан Эванс
 63 Чин Чин Юй
 54 Анюйя Чандра
 53 Уэнди Янс
 50 Джекки Ип

Ссылки 
 Отчёт о чемпионате на Global Snooker 
 Отчёт о чемпионате среди мужчин на сайте IBSF 
 Отчёт о чемпионате среди женщин на сайте IBSF 
 Отчёт о чемпионате среди ветеранов на сайте IBSF 

2008
2008 год в снукере